Coke Milpros é um clube de futebol de Belize. Seu último registro na primeira divisão nacional foi em 1986/87.

Clubes de futebol de Belize